Прокоп Мурра (; ,  — , ) — албанский коммунистический политик, экономический организатор и государственный деятель, в 1986—1990 — член Политбюро ЦК АПТ. Возглавлял партийные организации Шкодера и Тираны, занимал посты министра промышленности, министра энергетики и министра обороны НСРА. После падения коммунистического режима приговорён к тюремному заключению. Освобождён по амнистии в результате политического кризиса и массовых беспорядков 1997.

Партийно-хозяйственный функционер 
Родился в семье албанских православных. В 1943 вступил в Коммунистическую партию Албании (КПА; с 1948 — Албанская партия труда, АПТ). Присоединился к Национально-освободительной армии, участвовал в боях против немецких оккупантов. После прихода КПА к власти Прокоп Мурра завершил экономическое образование и поступил на работу в партийный аппарат нефтяной промышленности.

С 1956 Прокоп Мурра — член ЦК АПТ, с 1976 — секретарь ЦК, курировал промышленную политику. С 1962 — депутат Народного собрания НРА/НСРА, оставался этом статусе на протяжении девяти созывов. Некоторое время возглавлял городскую парторганизацию Шкодера.

Прокоп Мурра полностью разделял сталинистскую идеологию АПТ, активно проводил политику Энвера Ходжи. Это касалось и репрессивных аспектов — в частности, в бытность партийным секретарём Шкодера, Мурра принимал от Ходжи указания, касающиеся дискриминации албанских католиков.

Член правительства 
В апреле 1980 Прокоп Мурра был назначен министром промышленности и горнодобычи в правительстве Мехмета Шеху. После упразднения этого ведомства в середине 1982 занял пост министра энергетики в кабинете Адиля Чарчани (Шеху к тому времени погиб при невыясненных обстоятельствах и объявлен врагом партии). Краткие периоды в 1980—1982 Мурра был секретарём парторганизации АПТ в Тиране, исполнял обязанности председателя албанского Госплана. С ноября 1981 — кандидат в члены Политбюро ЦК АПТ.

В ноябре 1982 Прокоп Мурра был назначен министром обороны. Он стал первым гражданским лицом во главе военного ведомства НСРА. Сменил в этой должности Кадри Хазбиу, вскоре после отставки арестованного и расстрелянного. Эта кадровая замена рассматривалась комментаторами как очередная партийная чистка, инициированная Ходжей.

Назначение Прокопа Мурры министром обороны действительно стало результатом сложной интриги в руководстве АПТ. Воспользовавшись акцией Группы Мустафы и «делом Хазбиу», Энвер Ходжа произвёл крупные перемены в военном командовании. Решение принималось на специальном совещании партийного руководства под председательством Энвера Ходжи, при участии Рамиза Алии, Хекурана Исаи, Ленки Чуко, Адиля Чарчани. Прокоп Мурра, не имевший серьёзных связей в армии, представлялся вполне управляемой фигурой на министерском посту.

В ноябре 1986, на IX партийном съезде, Прокоп Мурра был кооптирован в высший орган партийно-государственной власти — Политбюро ЦК АПТ. Однако он не принадлежал к самым влиятельным политикам Албании. Энвер Ходжа с подозрением относился к армейскому командованию, опасаясь военного переворота. В 1974—1975 была проведена жёсткая чистка военной верхушки, расстреляны по обвинению в заговоре министр обороны Бекир Балуку, его заместители Петрит Думе и Хито Чако.

Армия находилась под плотным партийным контролем. В силовых структурах НСРА доминировали МВД и Сигурими, во главе которых стояли тогда Хекуран Исаи и Симон Стефани. Такое положение сохранилось и после смерти Ходжи в 1985, когда первым секретарём ЦК АПТ стал Рамиз Алия. В период правления Алии влияние Мурры заметно снизилось.

Прокоп Мурра проводил курс Ходжи на тотальную самоизоляцию страны. В этом контексте он исключал установление связей с СССР и США, декларировал «самообеспечение» Албании.

Отставка, суд, амнистия 
С января 1990 в Албании начались массовые антикоммунистические и антиправительственные выступления. Прокоп Мурра примыкал к консервативным сторонникам жёсткого курса — эту группу составляли Неджмие Ходжа, Ленка Чуко, Мухо Аслани, Хекуран Исаи, Симон Стефани, Фото Чами. Однако Рамиз Алия сделал ставку на реформаторские политические манёвры. Уже в июле 1990 года Прокоп Мурра был отставлен с министерского поста, затем выведен из Политбюро.

В 1994, после падения коммунистического режима, Прокоп Мурра был привлечён к судебной ответственности вместе с группой партийно-государственных руководителей (включая Бесника Бектеши, Ламби Гегприфти, Пали Миску, Ленку Чуко, Хайредина Челику, Фото Чами). Суд признал его виновным в злоупотреблении властью и приговорил к 5 годам заключения. В 1996 было возбуждено новое уголовное дело — по факту преступлений против человечности. Прокоп Мурра получил 20 лет тюрьмы, однако после политического кризиса и массовых беспорядков 1997 были освобождён по амнистии.

Скончался Прокоп Мурра в возрасте 84 лет. Его сын Герги Мурра в 2016 был назначен главой фонда, распределяющего средства Евросоюза, выделяемые для Западных Балкан.

Примечания 

Министры промышленности Албании
Министры энергетики
Министры обороны Албании
Члены Политбюро ЦК АПТ
Участники Второй мировой войны
Депутаты Народного собрания Албании